Ostroumow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexandrowitsch Ostroumow (1858–1925), russischer Zoologe, Hydrobiologe und Hochschullehrer 
 Boris Andrejewitsch Ostroumow (1887–1979), russischer Physiker und Hochschullehrer